Гран-при Швеции 1974 года — седьмой этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1974 года. Автогонки прошли 9 июня 1974 года на трассе Андерсторп.

Рейне Виссель заменил травмированного Ханса-Йоахима Штука в команде «Марч», а Том Белсо вышел на старт на «Изо-Мальборо» вместо Артуро Мерцарио, также получившего травму пальца в гонке спортпрототипов в Имоле. Брайан Редман покинул команду «Шэдоу» и освободившееся место было предоставлено Бертилю Росу.

Первый ряд стартового поля заняли два «Тиррелла», следом за ними расположились две «Феррари». Джоди Шектер захватил лидерство со старта, а Ронни Петерсон прорвался с пятого места на второе. Швед пытался завязать борьбу за лидерство, но на восьмом круге на его «Лотусе» сломался привод колеса и на второе место вышел Патрик Депайе. «Тиррелл» одержал двойную победу, для Джоди Шектера этот успех стал первой победой в карьере. Обе «Феррари» сошли из-за поломок трансмиссии.

Гонка 

|}

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Швеции